San Cristóbal puede referirse a:

Santos de la iglesia católica 
San Cristóbal de Licia, mártir. Festividad: 25 de julio. Patrón de transportistas y conductores.
San Cristóbal Magallanes y compañeros (30 de julio de 1869, Totaliche-25 de mayo de 1927, Colotitlán), mártir. Festividad: 21 de mayo.
San Cristóbal de Collesano (s.XI), monje. Festividad: 17 de diciembre.
San Cristóbal de Córdoba (s.IX), monje y mártir. Festividad: 20 de agosto.
San Cristóbal de La Guardia (s.XV), mártir. Festividad: 25 de septiembre.

Montes y montañas

Chile 
 Cerro San Cristóbal, en Santiago de Chile.

Panamá 
 Cerro San Cristóbal, en Panamá - David.

España 
 Cerro de San Cristóbal, promontorio de Almería.
 Sierra de San Cristóbal, serranía de la provincia de Cádiz.
 Cerro San Cristóbal, monte de la sierra de Altomira, Provincia de Cuenca.
 Cerro San Cristóbal: monte de la sierra de Ayllón, Provincia de Guadalajara.
 Cerro de San Cristóbal, prominencia de los Montes Universales, Provincia de Guadalajara.
 Monte San Cristóbal, elevación de la cordillera Ibérica, en la provincia de La Rioja.
 Cerro San Cristóbal, elevación de la provincia de Sevilla.
 Cerro San Cristóbal, monte de Valladolid.

México 

 Sierra de San Cristóbal (Nuevo León), sierra en el estado de Nuevo León

Nicaragua 
 Volcán San Cristóbal, elevación de Chinandega.

Perú 
 El Cerro San Cristóbal, monte en Lima.
 El Patron San Cristóbal, cumbre de Cuzco.

Islas 
 Isla San Cristóbal, isla del archipiélago de las Galápagos, Ecuador.
 Isla de San Cristóbal o Saint Kitts, una de las que forman el país de San Cristóbal y Nieves.
 San Cristóbal o Makira, isla del archipiélago de las islas Salomón.

Localidades y divisiones administrativas

Argentina 
 San Cristóbal (Buenos Aires), barrio de la ciudad de Buenos Aires.
 San Cristóbal (Santa Fe), localidad de la provincia de Santa Fe.
 Departamento San Cristóbal, división administrativa de la provincia de Santa Fe.

Bolivia 
 San Cristóbal de Lípez, localidad de Potosí.
 San Cristóbal, localidad de Cochabamba.

Colombia 
 San Cristóbal (Bolívar), municipio en el departamento de Bolívar.
 San Cristóbal (Medellín), corregimiento de Medellín.
 San Cristóbal (Bogotá), localidad de Bogotá.

Costa Rica 
 San Cristóbal de Desamparados, distrito de la provincia de San José.

Cuba 
 San Cristóbal (Cuba), ciudad de la provincia de Artemisa.

El Salvador 
 San Cristóbal (El Salvador), municipio en el departamento de Cuscatlán.

España 
 San Cristóbal de Trabancos, localidad del municipio de Rasueros, provincia de Ávila.
 San Cristóbal de Zalamea, localidad del municipio de Zalamea de la Serena, provincia de Badajoz.
 San Cristóbal del Monte (Burgos), localidad del municipio de Fresneña, provincia de Burgos.
 San Cristóbal de Almendres, localidad del municipio de Merindad de Cuesta-Urria, provincia de Burgos.
 Sierra San Cristóbal, localidad del municipio de Jerez de la Frontera, provincia de Cádiz.
 San Cristóbal (Córdoba), localidad del municipio de Córdoba, provincia de Córdoba.
 San Cristóbal das Viñas, lugar y concello de la provincia de La Coruña.
 San Cristóbal de Valdueza, localidad del municipio de Ponferrada, provincia de León.
 San Cristóbal de la Polantera, localidad y municipio de la provincia de León.
 Barriada San Cristóbal, localidad del municipio de Cartagena, Región de Murcia.
 San Cristóbal (Lorca), localidad del municipio de Lorca, Región de Murcia.
 San Cristóbal Entreviñas, parroquia del concejo de Avilés, Asturias.
 San Cristóbal (Belmonte de Miranda), lugar de la parroquia de San Martín de Lodón, concejo de Belmonte de Miranda, Asturias.
 San Cristóbal (Cangas del Narcea), parroquia del concejo de Cangas del Narcea, Asturias.
 San Cristóbal (Castrillón), localidad del concejo de Castrillón, Asturias.
 San Cristóbal (Castropol), lugar de la parroquia de Piñera, concejo de Castropol, Asturias.
 San Cristóbal (Coaña), caseria de la parroquia de Cartavio, concejo de Coaña, Asturias.
 San Cristóbal (Cudillero), aldea de la parroquia de Faedo, concejo Cudillero, Asturias.
 San Cristóbal (Valdes), localidad de la parroquia de Canero, concejo de Valdés, Asturias.
 San Cristóbal (Oviedo), localidad de la parroquia de Cruces, concejo de Oviedo, Asturias.
 San Cristóbal (Salas), localidad del concejo de Salas, Asturias.
 San Cristóbal (Tapia de Casariego), localidad del concejo de Tapia de Casariego, Asturias.
 San Cristóbal (Villayón), caseria de la parroquia de Villayón, concejo de Villayón, Asturias.
 San Cristóbal de Boedo, localidad y municipio de la provincia de Palencia.
 San Cristóbal de los Mochuelos, localidad del municipio de Cipérez, provincia de Salamanca.
 San Cristóbal de Monte Agudo, localidad en el municipio de Mozárbez, provincia de Salamanca.
 San Cristóbal de la Cuesta, localidad y municipio de la provincia de Salamanca.
 San Cristóbal del Monte (Salamanca), localidad en el municipio de Topas, provincia de Salamanca.
 San Cristóbal de La Laguna, localidad y municipio de la provincia de Santa Cruz de Tenerife.
 San Cristóbal (La Matanza de Acentejo), localidad del municipio de La Matanza de Acentejo, provincia de Santa Cruz de Tenerife.
 San Cristóbal (Arenas de Iguña) localidad el municipio de Arenas de Iguña, Cantabria.
 San Cristóbal del Monte (Cantabria) localidad del municipio de Valderredible, Cantabria.
 San Cristóbal de Cuéllar, localidad y municipio de la provincia de Segovia.
 San Cristóbal de la Vega, localidad y municipio de la provincia de Segovia.
 San Cristóbal de Segovia, localidad y municipio de la provincia de Segovia.
 Urbanización Cerro San Cristóbal, localidad del municipio de Écija, provincia de Sevilla.
 San Cristóbal (Valencia) localidad del municipio de Alberic, provincia de Valencia.
 San Cristóbal de Entreviñas, localidad y municipio de la provincia de Zamora.
 San Cristóbal de Aliste, localidad del municipio de San Vitero, provincia de Zamora.
 San Cristóbal (Mazaricos) (San Cristobo), lugar de la parroquia de Coiro, concello de Mazaricos.
 San Cristóbal (Villarino de Conso) (San Cristobo), lugar y parroquia del Concello de Villarino de Conso.
 San Cristóbal (Villanueva de Oscos) (San Cristobo), lugar y parroquia del concejo de Villanueva de Oscos, Asturias.
 San Cristóbal (Curtis) (San Cristovo), lugar de la parroquia de Fojado, concello de Curtis.
 San Cristóbal (Ferrol) (San Cristovo), lugar de la parroquia de Brión, concello de Ferrol.
 San Cristóbal (Chandreja de Queija) (San Cristovo), lugar y parroquia del concello de Chandreja de Queija.
 San Cristóbal (Monterrey) (San Cristovo), lugar y parroquia del concello de Monterrey.
 San Cristóbal de Cea (San Cristovo de Cea), concello de la provincia de Orense.
 San Cristóbal (Baleares) (Es Migjorn Gran), localidad y municipio de la isla de Menorca, provincia de Islas Baleares.

 San Cristóbal (Burgos) , barrio de la ciudad de Burgos, provincia de Burgos.
 San Cristóbal (Madrid), barrio de la ciudad de Madrid, Comunidad de Madrid.
 San Cristóbal (Vitoria), barrio de la ciudad de Vitoria, Álava.

Guatemala 
 Ciudad San Cristóbal, ciudad del departamento de Guatemala.

México 
 San Cristóbal de Las Casas, localidad en el estado de Chiapas.
 San Cristóbal Ecatepec, barrio del municipio de Ecatepec.
 San Cristóbal Huichochitlán, delegación de Toluca, estado de México.
 San Cristóbal Texcalúcan, localidad del estado de México.

Perú 
 Distrito de San Cristóbal (Picota), división administrativa de la provincia de Picota.
 Distrito de San Cristóbal (Lucanas), división administrativa de la provincia de Lucanas.
 Distrito de San Cristóbal (Luya), división administrativa en la provincia de Luya.
 Distrito de San Cristóbal de Raján, división administrativa en la provincia de Ocros.
 San Cristóbal (campamento minero), localidad en la provincia de Yauli.
 San Cristóbal (Cusco), Barrio de San Cristóbal (Qolqanpata, en la época inca), ciudad del Cuzco, centro histórico.

Panamá 
 San Cristóbal (Panamá), localidad en la provincia de Chiriquí.

República Dominicana 
 San Cristóbal (provincia), unidad administrativa.
 San Cristóbal (República Dominicana), ciudad de la provincia de San Cristóbal.

Venezuela 
 San Cristóbal (Venezuela), capital del estado Táchira.

Miscelánea 
 Puente San Cristóbal, viaducto sobre el río Chubut, Argentina.
 Fuerte de San Cristóbal, fuerte en la comarca de Pamplona, Navarra.
 Castillo San Cristóbal es una fortificación española del  en San Juan, Puerto Rico.
 El yacimiento arqueológico del cerro de San Cristóbal, yacimiento arqueológico en Granada, España.
 Club Federal San Cristóbal, institución deportiva de la Ciudad de Buenos Aires, Argentina.
 Centro Parroquial San Cristóbal, institución deportiva de Barcelona, España.
 Minera San Cristóbal, empresa minera en el departamento de Potosí, Bolivia.
 Radio San Cristóbal, radioemisora en la ciudad de Los Ángeles, Chile.

Otros 
 Castillo de San Cristóbal (desambiguación).
 Iglesia de San Cristóbal (desambiguación).
 '''Ermita de San Cristóbal (desambiguación).